Název Lučina může znamenat:

 jiný výraz pro slovo louka

jméno sídla
 Lučina (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek při níže uvedené řece 
 Lučina (Milíře) – bývalá obec (německy Sorghof) v okrese Tachov v dnešním katastru obce Milíře
 Lučina (Nemanice) – poválečné české jméno bývalé obce Grafenried, dnes na území obce Nemanice
 Lučina - sdružení obcí – svazek obcí v okrese Tachov

hydronymum
 Lučina (řeka) – řeka v Moravskoslezském kraji protékající okresy Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město
 Lučina (přítok Podolského potoka) – levostranný přítok Podolského potoka v okrese Bruntál
 vodní nádrž Lučina (Mže) – vodárenská nádrž na řece Mži v okrese Tachov
 vodní nádrž Lučina (Radějovka) – retenční nádrž na potoce Radějovce v okrese Hodonín

jiný význam
 Lučina (sýr) – tvarohový sýr

podobný název
 Lučinský potok – více vodních toků

Související články 
 Lučiny – bývalá obec (německy Hartmannsgrün), dnes součást vojenského újezdu Hradiště
 Louka (rozcestník)
 Luční

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno